Grohotolsky ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Grohotolsky, österreichischer Dirigent und Musikpädagoge
 Rudolf Grohotolsky (1922–2013), österreichischer Politiker (ÖVP)